Harry est un prénom masculin dérivant du Moyen Anglais, Henry.

Il est aussi parfois utilisé comme un diminutif de Harold, Henry et de Harvey. Dans certains cas, les hommes parlant le badagais prénommés Ari et convertis au christianisme ont changé leur prénom en Harry.

Personnalités
Harry S. Truman, trente-troisième président américain.
Harry Styles
Henry de Sussex, dit prince Harry
Harry Potter (personnage)
 Harry Wu un dissident chinois, auteur de Vents amers sur le laogai.
 Njideka Harry, entrepreneure nigériane.
 N'Keal Harry (né en 1997), joueur de football américain.

Cinéma et télévision 
 Harry, un ami qui vous veut du bien
 Harry, série télévisée américaine diffusée en 1987.
 Harry, série télévisée britannique diffusée entre 1993 et 1995.
 Harry, série télévisée néo-zélandaise diffusée en 2013.
 Harry, jeu télévisé diffusé sur France 3.
 Harry Potter, série de films issue de l'œuvre de J. K. Rowling.

Autres 
 « Harry », ou Upshot-Knothole Harry ou encore « Dirty Harry », essai nucléaire américain du .
 Harry's, compagnie américaine de produits de rasage.
 Harry and Louise, campagne publicitaire télévisée financée par la Health Insurance Association of America.

Voir aussi

Références

Prénom masculin
Prénom anglais